Атурупане — фамилия. Известные носители:

 Атурупане, Харинлал  — шри-ланкийский шахматист, один из сильнейших шахматистов страны 1980-х — первой половины 1990-х гг.
 Атурупане, Харша — шри-ланкийский шахматист, один из сильнейших шахматистов страны рубежа 1970—1980-х гг.